SMA kan syfta på flera saker: 

 Shanghai Maple Automobile
 Spinal muskelatrofi
 SMA kontakt, ett kontaktdon för kablar
 Svenska Motorsport Alliansen